Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der ägyptischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Zwischen 1958 und 1961 bildeten Ägypten und Syrien die Vereinigte Arabische Republik. Für diese Zeit werden von der FIFA keine Länderspiele der syrischen Fußballnationalmannschaft gelistet. Auch nach dem Austritt Syriens aus der Vereinigten Arabischen Republik, behielt Ägypten bis 1972 den Namen Vereinigte Arabische Republik. In den FIFA-Listen werden aber auch für die Zeit zwischen 1958 und 1972 Spiele Ägyptens gelistet. DFB und ÖFB nennen für die am 28. Dezember 1958 bzw. 5. Januar 1962 durchgeführten Spiele Ägypten als Gegner. Der ungarische Verband MLSZ nennt dagegen für das Spiel am 17. Februar 1961 die Vereinigte Arabische Republik als Gegner.

Liste der Länderspiele

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Länderspielbilanzen 
Stand: 19. November 2022

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Einzelnachweise

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Ägypten

Agypten
!